Ussing ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ussing (1911–2000), dänischer Biologe
 Johan Louis Ussing (1820–1905), dänischer Klassischer Philologe
 Marie Ussing (* 1923), dänische Badmintonspielerin
 Niels Viggo Ussing (1864–1911), schwedischer Mineraloge
 Olaf Ussing (1907–1990), dänischer Schauspieler
 Susanne Ussing (1940–1998), dänische Architektin und Künstlerin

Siehe auch:
 Ussing-Kammer, Apparatur zur Messung von Eigenschaften der Epithelmembran